Mimetes kan syfta på:

 Mimetes (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Mimetes (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter